Grand Prix IMŚ na długim torze 2002

Wyniki 
5 turnieje finałowe
 9 czerwca 2002 r. (niedziela),  Bielefeld
 23 czerwca 2002 r. (niedziela),  Saint-Colomb-de-Lauzun
 17 sierpnia 2002 r. (sobota),  Scheeßel
 31 sierpnia 2002 r. (sobota),  Morizès
 26 września 2002 r. (czwartek),  Parchim

Uwaga!: Niemiec Sirg Schützbach z licencją szwajcarską

2002
2002 w long tracku
2002 w Niemczech
2002 we Francji